Miejscowości w Nepalu:
 Rupakot (Gulmi)
 Rupakot (Kaski)
 Rupakot (Tanahu)